Someone to Watch Over Me steht für:

 Someone to Watch Over Me (Lied), Lied von George Gershwin (1926)
 Someone to Watch Over Me, Originaltitel von Der Mann im Hintergrund, US-amerikanischer Film von Ridley Scott (1987)